Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Bychowiec – polski historyk amator
 Dymitr Bychowiec – polski urzędnik
 Józef Władysław Bychowiec – polski pisarz, tłumacz, filozof i żołnierz
 Władysław Bychowiec – polski urzędnik